

Кінофільми 
 «Сімейне дерево» — індійський фільм 1971 року; реж. Б. В. Карант, Гіріш Карнад.
 «Сімейне дерево» — філіппінський фільм 1987 року.
 «Сімейне дерево» — американський фільм 1999 року; реж. Дуан Кларк.
 «Сімейне дерево (фільм, 2009)» — французький фільм, реж. Олів'є Дюкастель та Жак Мартіно.
 «Сімейне дерево (фільм, 2011)» — американо-австралійський фільм, реж. Віві Фрідман.